Slalom gigant kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984 w Sarajewie został rozegrany 13 lutego. Zawody odbyły się na trasie na stokach Bjelašnicy. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Debbie Armstrong z USA, srebro wywalczyła jej rodaczka Christin Cooper, a brąz zdobyła Francuzka Perrine Pelen.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1984